RBA steht für:
 Reserve Bank of Australia, die australische Zentralbank
 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ein Tochterunternehmen der Raiffeisen Zentralbank Österreich
 Regionalbus Augsburg in Bayern
 Regionale Beweismittelsicherungs- und Auswertungsstelle (Computerspezialisten) bei der Polizei in Bayern 
 Reimliga Battle Arena, eine Plattform für Online-Rap-Battles
 RBA (Verlag), spanischer Buch- und Zeitschriftenverlag
 RBA-Holding AG, Gemeinschaftsverbund bzw. Holdinggesellschaft von Schweizer Regionalbanken
 REALbasic, die BASIC-Programmiersprache
 Reservebootsmannanwärter, ein militärischer Mannschaftsgrad, siehe Mannschaften
 Rheinisches Bildarchiv, ein kunsthistorisches Bildarchiv, Köln
 Royal Society of British Artists, ein britischer Kunstverein
 Royal Brunei Airlines (ICAO-Code), bruneiische Fluggesellschaft
 Flughafen Rabat-Salé (IATA-Code), marokkanischer Flughafen
 Rangierbahnhof Basel Bad Bf (DS100-Code)
 Russian Biographical Archive (RBA), Russisches biographisches Archiv

Siehe auch:

RBA